Fest im Sattel steht für:

 einen Alternativtitel des amerikanischen Spielfilms Mit Büchse und Lasso aus dem Jahr 1944
 Fest im Sattel (1959) (Originaltitel King of the Wild Stallions), amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1959
 Fest im Sattel (Fernsehserie), SWF/ARD-Vorabendserie aus den Jahren 1988 bis 1993